Podlug est un toponyme qui peut désigner :
Podlug, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Podlug, un village de Croatie situé dans la municipalité de Benkovac, comitat de Zadar.